Запоро́жское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Приозерского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Запорожское.

География 
Поселение расположено в юго-восточной части района.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:
  (Ушково — Пятиречье)
  (Санкт-Петербург — Приозерск)
  (Пески — Подгорье)

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 94 км.

История 
Первое известное территориальное образование, включающее земли Запорожского сельского поселения, известно с 1500 года, когда была составлена «Переписная окладная книга Водской пятины». В селении Саккола (теперь — Громово) находился центр Михайловского Саккульского погоста Корельского уезда Новгородской Земли; к этому погостам и относились тогда земли современного Запорожского сельского поселения. В 1580 году по мирному договору земли погоста отошли к Швеции, оставаясь под её владычеством более ста лет с незначительными перерывами.

По Ништадтскому миру бывшие новгородские погосты возвращаются в состав России, но их прежнее население — православные карелы и ижоры, в основном уже покинуло край вследствие притеснений, а на освободившиеся земли были переселены финноязычные лютеране из губерний шведской части Карелии.

Земли современного сельского поселения в разных качествах пребывали в составе Выборгской губернии до 1940 года, когда после Зимней войны согласно Московскому договору бо́льшая часть Выборгской губернии была передана СССР, финское население эвакуировано, а вновь образованный Раутовский район был заселён переселенцами из внутренних областей СССР.

В ходе Советско-финской «войны-продолжения», в 1941 году в деревни поселения вернулись прежние жители, но в 1944 году они вновь покинули свои дома, на этот раз навсегда.

5 октября 1956 года в результате объединения Гражданского и Денисовского сельсоветов в составе Сосновского района образован Запорожский сельсовет.

9 декабря 1960 года Сосновский район был упразднен, Запорожский сельсовет вошёл в состав Приозерского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Запорожский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Запорожскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 50-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Запорожское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Запорожской волости.

Символика 
Герб — в зелёном поле под елеобразной главой, волнообразно пересечённой лазурью и серебром, обременённой золотой рыбацкой лодкой на волнах, с таковым же рулем, уключиной и мачтой с серебряным парусом на ней, — серебряная пониженная волнистая перевязь, смещённая вниз и вправо и над ней — золотой идущий олень. Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации — № 2114

Флаг — прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба в зелёном, жёлтом, голубом, и белом цветах
Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации — № 2115.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Приозерского района